Grigóris Mákos (en grec : ), est un footballeur grec né le  à Athènes. Il évolue au poste de milieu défensif.

Biographie

Statistiques détaillées

Palmarès 
  AEK Athènes
 Vainqueur de la Coupe de Grèce en 2011.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international grec
Joueur du Panionios
Joueur de l'AEK Athènes
Joueur de l'Anorthosis Famagouste FC
Joueur du Panetolikós FC
Naissance en janvier 1987
Naissance à Athènes